Dilophospora är ett släkte av svampar. Dilophospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dilophospora